Lock Up  puede referirse a:
Lock Up (película) película dirigida por John Flynn y protagonizada por Sylvester Stallone.
A una banda estadounidense.
A una banda del Reino Unido.